Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Tołubiejew – radziecki i rosyjski aktor teatralny i filmowy
 Jurij Tołubiejew – radziecki aktor teatralny i filmowy
 Nikita Tołubiejew – radziecki działacz partyjny i dyplomata